USS Hampton — кораблі ВМС США.

 USS Hampton (ID-3049) — буксир, збудований у 1905 році. На службі ВМС США протягом 1918-1919, після чого повернутий попереднім власникам.
 USS Hampton (APA-115) — транспорт атаки типу «Бейфілд». Збудований у 1945 році. Зданий на злам у 1973 році.
 USS PCS-1386 — патрульний тральщик, збудований у 1944 році. У 1956 році перейменований на «USS Hampton (PCS-1386)». Зданий на злам у 1959 році.
 USS Hampton (SSN-767) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1993 році Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Див. також 
 USS East Hampton (SP-573) — патрульний корабель, збудований у 1913 році. У 1920 році проданий приватним власникам, використовувався як траулер.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни